

Università 
 Rajalakshmi Engineering College, Thandalam, Chennai, un college di ingegneria in Tamil Nadu (India).

Sigle 
 Regional Economic Communities – Comunità economiche regionali, tipiche dell'Africa
 Registro esercenti il commercio
 Riscaldamento elettrico carrozze – impianto di riscaldamento ad alta tensione delle carrozze ferroviarie

Armi
 Barrett REC7, fucile d'assalto

Cinema 
 Rec – film horror del 2007
 Rec 2 – film horror del 2009, sequel di Rec
 Rec 3 - La genesi – film horror del 2012, prequel dei primi due film
 Rec 4: Apocalypse – film horror del 2014

Codici 
 REC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Guararapes, Recife (PE), Brasile

Fumetto 
 Rec – manga

Religione 
 R.E.C. – Suore dell'educazione cristiana